Гмина Лапанув ()  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бохнявский повят,  Малопольское воеводство. Население 7443 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бочув
 Бжезова
 Хростова
 Цихавка
 Грабе
 Камык
 Кемпанув
 Кобылец
 Любомеж
 Лапанув
 Соболюв
 Тарнава
 Убжеж
 Верушице
 Воля-Верушицка
 Волица
 Збыднюв

Соседние гмины 
 Гмина Бохня
 Гмина Гдув
 Гмина Йодловник
 Гмина Лиманова
 Гмина Рацеховице
 Гмина Тшчана

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства